Jean Lambert je lahko:
 Jean Lambert (general)
 Jean Lambert (politik)